Солёный Яр — топоним.

 Солёный Яр — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Солёный Яр — балка (овраг) в Воронежской области.